Pyynikki (wijk), een wijk en park van Tampere
Pyynikki Circuit, een voormalig stratencircuit
Uitkijktoren van Pyynikki, een toren in Tampere